Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Copa Colsanitas 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla opět nejvýše nasazená Jelena Jankovićová ze Srbska, která odešla jako poražená finalistka.

Soutěž dvouhry vyhrála pátá nasazená Francouzka Caroline Garciaová, když ve finále zdolala Jelenu Jankovićovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4.

Pro Garciaovou finálový duel znamenal premiérovou účast v přímém boji o titul na okruhu WTA Tour. Získala tak debutový titul v kariéře. Druhý pak přidala ze soutěže čtyřhry.

Nasazení hráček 
  Jelena Jankovićová (finále)
  Sloane Stephensová (1. kolo)
  Karin Knappová (1. kolo)
  Anna Karolína Schmiedlová (1. kolo)
  'Caroline Garciaová (vítězka)
  Vania Kingová (semifinále)
  Paula Ormaecheaová (2. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2014
Sport v Kolumbii v roce 2014